Nascimento se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco Paiva Nascimento
 Luciana B. Nascimento